Сезона 2012/13. Ла лиге била је 82. од њеног настанка. Сезона је почела 18. августа 2012. а завршила се 1. јуна 2013. Реал Мадрид је бранио титулу. У односу на прошлу сезону нема Виљареала, Спортинга и Расинга а њих су заменили Депортиво Ла Коруња, Селта и Виљареал.

Титулу је , по 22. пут, узела Барселона са чак 15 бодова више од другопласираног Реала. Треће место је и пласман у Лигу шампиона је освојио Атлетико Мадрид, а у квалификације за Лигу шампиона се пласирала екипа Реал Сосиједада.

Из лиге су испали Мајорка, Депортиво Ла Коруња и Реал Сарагоса.

Састав Ла лиге у сезони 2012/13

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2012/13

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Малага и Рајо Ваљекано нису добили лиценце за Европу, па су њихова места заузели Бетис и Севиља.

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Спољашње везе 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2012/13. у шпанском фудбалу